Karow kan avse:

Geografi
Karow (Plau am See) – en ortsdel av staden Plau am See, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland
Karow, Berlin – stadsdel i Pankow i Berlin i Tyskland
Karow, Jerichow, – ort och kommundel i staden Jerichow, Sachsen-Anhalt, Tyskland
Karow – tyskt namn på den polska orten Karwowo i Powiat policki i Polen

Efternamn
Karow (efternamn) – ett efternamn